Der Unicodeblock Meroitisch-demotisch (Meroitic Cursive, U+109A0 bis U+109FF) enthält die von der ägyptisch-demotischen Schrift abgeleiteten kursiven Zeichen der Meroitischen Schrift.

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie "Anderer Buchstabe" und die bidirektionale Klasse "Rechts nach links".

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)